Miasta w USA:
 Fishing Creek – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Dorchester

Gminy w USA:
 Fishing Creek (ang. Fishing Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Granville
 Fishing Creek (ang. Fishing Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Warren
 Fishing Creek (ang. Fishing Creek Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Columbia